Bruno Soetaert is een personage uit de Vlaamse politieserie Flikken en wordt gespeeld door Maarten Bosmans. Het personage Bruno is pas vanaf seizoen 4 te zien, maar Maarten had daarvoor nog een gastrol in reeks 3 als Gerrit.

Seizoen 4 
In seizoen 4 leren we Bruno kennen als de opvolger van Selattin Ateş en dus de nieuwe partner van Ben Vanneste. Hij denkt dat hij grappig is en laat zich niet intimideren door arrestanten, collega's of zijn oversten. Als Ben weggaat bij het team, krijgt Bruno een nieuwe partner: Nick Debbaut. Bruno laat Nick een tijdje bij hem slapen, omdat Nick geen vast adres heeft en steeds bij iemand anders voor een week intrekt. Op een gegeven moment is Bruno Nick zat en zweert hem een appartement voor hem te zoeken. Ze vinden al snel een mooi en groot appartement, maar dit is te duur voor Nick alleen en dus zegt Bruno dat hij voor een medehuurder zal zorgen. Tot die tijd zal hij het andere deel van de huur betalen. Bruno hoort dat Sofie Beeckman, de nieuwe partner van Britt, ook nog geen appartement in Gent heeft, zorgt Bruno dat Sofie de andere huurder van Nick wordt. Dit doet hij door Sofie ervan te overtuigen dat Nick homo is, dus dat Sofie niet bang hoeft te zijn dat Nick verliefd op haar wordt. Zowel Nick als Sofie vinden het niet de beste keus, maar bij gebrek aan beter moet het maar zo.

Seizoen 5 
In de eerste aflevering van deze reeks halen Bruno en zijn partner Nick een grap uit met hun commissaris Vanbruane, door haar auto weg te takelen als zij bij de beëdiging van Britt als commissaris is. Hierdoor moet zij de bus naar huis nemen. Als ze uit de bus gestapt is, wordt ze in elkaar geslagen door twee jongeren, omdat ze zei dat ze moesten stoppen toen ze een meisje aan het pesten waren. Nick en Bruno voelen zich natuurlijk heel erg schuldig en kopen en boeket bloemen voor Vanbruane. Als straf mogen ze hun stoere motor inruilen voor een fiets.

Als Sofie wordt doodgeschoten, wordt er een intern onderzoek gestart naar de oorzaak van haar dood door de Dienst Intern Toezicht (D.I.T.). Tot Bruno's grote schrik leidt John Nauwelaerts dit onderzoek. John is getrouwd met Bruno's moeder (Jacqueline) en dus Bruno's stiefvader. Zijn moeder liet zijn vader ooit in de steek voor John, en Bruno heeft hen dit beiden nooit kunnen vergeven. Hij neemt een erg norse houding aan tegenover John, en die wordt er niet beter op als John ook nog eens de commissaris wordt van het team. John en Jacqueline proberen de relatie met Bruno te lijmen, maar dit lukt in eerste instantie niet. Bruno verzint steeds een smoes, maar toch lukt het John een keer om Bruno naar een restaurant te lokken om samen met zijn moeder iets te gaan eten. De relatie wordt (gelukkig) wat beter. Als Jacqueline op sterven ligt, is ze dan ook blij dat haar man en zoon eindelijk normaal doen tegen elkaar. Jacqueline sterft, en John en Bruno verwerken dit verdriet samen.

Seizoen 6 
John wordt ontvoerd door de maffia. Deze eist "hun" eigendommen terug, maar Britt wil hier niets van weten. Alles komt gelukkig weer goed, maar John wordt wel in zijn arm geschoten en komt een tijdje in het ziekenhuis te liggen. Bruno probeert voor hem een medaille voor moed en zelfopoffering te versieren, als mooi einde van zijn carrière. John wil echter niets weten van een pensioen en laat zien dat hij er nog veel achter zich kan laten die jonger dan hij zijn.

Bruno is een voorstander van alles wat het leven aangenamer maakt, en het liefst ook nog zonder al te veel moeite. Hij hoopt veel geld te verdienen met de lotto, en samen met Nick doet hij hier dan ook aan mee. Maar Nick is niet zo'n trouwe betaler, wat erop neerkomt dat Bruno eigenlijk alleen maar meedoet. Het lot is Bruno dan ook gunstig gezind en Nick wil hier zijn deel van. Bruno zegt dat hij al weken niet meer betaald heeft en dat hij dan ook niet van plan is te betalen. Bruno en Nick krijgen ruzie.

Als Nick en Bruno de verdachte van de mishandeling van Eva gaan oppikken, flipt Nick helemaal en begint de verdachte te slaan. Bruno houdt hem tegen en samen beginnen ze te vechten, waardoor de verdachte was ontsnapt als Merel er niet was geweest. Nick en Bruno praten het uit, en besluiten na een discussie dat ze het prijsbedrag zullen delen. Bruno weet al wat hij ermee gaat doen, namelijk een Mini kopen. Dit had hij beter niet gedaan, want al vrij snel wordt de auto gestolen en op een schip naar Ivoorkust gezet. John zegt dat hij het geld wel terug krijgt van de verzekering, maar Bruno had geen omnium (autoverzekering), dus is hij het geld voorgoed kwijt. Als hij op internet kijkt, ziet hij zijn auto te koop aangeboden in Ivoorkust, en kan hier niets aan doen.

Bruno heeft geen geld meer over en besluit een bijbaantje als ober te nemen in een café. John komt hierachter en zegt dat dit verboden is, en wil hem financieel steunen. Dit wil Bruno niet, maar besluit het toch aan te nemen.

Seizoen 7 
Bruno zit alleen nog maar te dromen over mooie, welgevormde blondines. Maar er is Maaike, de stagiaire van Mihriban, die een oogje op Bruno heeft laten vallen. Bruno laat haar weten dat zij niet zijn type is.

Ook is er Steffi, die een dagje meeloopt met de Gentse flikken voor haar studie. Bruno laat meteen merken dat ze haar wel ziet zitten en slooft zich enorm voor haar uit. Maar als Bruno iemand slaat die hem en Steffi lastig valt, maakt Steffi het uit en hij hoort niets meer van haar.

In de laatste aflevering gaat Bruno door zijn enkel als tijdens een achtervolging met Tommy over een reling van het Stenen Circus springt. Als Nick hem daar weg wil halen, wordt hij door het hoofd geschoten door Tommy. Bruno voelt zich (natuurlijk) schuldig, en is bang dat Nick op dezelfde manier doodgaat als zijn vroegere liefde, Sofie.

Seizoen 8
In de eerste aflevering zien we dat hij het duidelijk moeilijk heeft met de dood van Nick. Nauwelaerts verdenkt hem er zelfs even van dat hij een ongeluk veroorzaakt heeft met zijn motor. Bruno krijgt in de tweede aflevering een nieuwe partner, Cat Reniers. Maar lang tijd om aan haar te wennen heeft hij niet. Hij wordt door de bende van de Barracuda ontvoerd. Het team vreest dat hij zal sterven. In aflevering 10 duikt hij terug op, en blijkt dat hij nog leeft.

Seizoen 9
Bruno zit na zijn ontvoering in een instelling. Hij is nog enkele afleveringen te zien, maar verdwijnt dan uit de reeks.

Soetaert